Magalona (entitat de població), antiga ciutat visigoda avui inclosa administrativament al terme municipal de Vilanòva de Magalona (Erau)
 Bisbat de Magalona, jurisdicció eclesiàstica sorgida probablement al  sota domini visigot, centrada a la ciutat de Magalona
 Catedral de Magalona, catedral construïda entre els segles  i  a la població de Magalona (Erau)
 Comtat de Magalona, antic comtat visigot